Jervand Kocharmuseet (armeniska: Երվանդ Քոչարի թանգարան) är ett personmuseum i Jerevan i Armenien över målaren och skulptören Jervand Kochar. Det öppnades 1984 och ligger vid Mashtotsavenyn i distriktet Kentron.

Bildgalleri

Källor
Yervand Kochar Museum på Lonely Planets webbplats
Yervand Kochar Museum på Armenia Travel Bureaus webbplats

Byggnader i Jerevan
Museer i Jerevan
Personmuseer i Armenien
Kentron